Ostašov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Ostašov, Gemeinde im Okres Třebíč
Ostašov, Ortsteil von Staňkovice u Uhlířských Janovic, Okres Kutná Hora
Ostašov, auch Liberec XX, Ortsteil von Liberec, Okres Liberec; siehe Ostašov (Liberec)